Tidili Mesfioua är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Al-Haouz och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Tidili Mesfioua ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tidili Mesfioua är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Adrar Tissiyi,  meter över havet,  km sydost om Tidili Mesfioua. Runt Tidili Mesfioua är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tidili Mesfioua är det största samhället i trakten. Trakten runt Tidili Mesfioua består till största delen av jordbruksmark.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz